Serie A 1985-1986 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 1985-1986 – edizione del campionato di calcio femminile italiano
 Serie A 1985-1986 – edizione del campionato di pallamano maschile italiano
 Serie A 1985-1986 – edizione del campionato di rugby a 15 italiano